An Tóchar kan syfta på följande platser:

Irland 

 Roundwood, ort, Leinster, Wicklow, 
 Causeway (ort i Irland), Munster, Ciarraí, 

Robotskapade Irlandförgreningar